Vasilij Ročev (1951) – sciatore sovietico
 Vasilij Ročev (1980) – sciatore russo, figlio del precedente